Yelcho hace referencia a:

Lago Yelcho, cuerpo de agua de Chile;
Río Yelcho, curso de agua de Chile;
Base Yelcho, estación científica de Chile en la Antártida;
Escampavía Yelcho (1906), antiguo buque explorador de la Armada de Chile;
Comuna de Yelcho, antigua unidad administrativa de la provincia de Chiloé, Chile, que luego pasaría a ser el departamento de Palena.
Yelcho (vino), marca chilena de vino;
Pasaje Yelcho, arteria vial de Temuco, Chile.